

Astronomia 
 21P/Giacobini-Zinner – cometa periodica del Sistema solare
 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák – cometa periodica del Sistema solare
 205P/Giacobini – cometa periodica del Sistema solare 
 1756 Giacobini – asteroide della fascia principale

Persone 
 Clelia Giacobini (1931-2010) – microbiologa italiana
 Franco Giacobini (1926-2015) – attore italiano
 Giacomo Giacobini (n. 1946) – paleoantropologo italiano 
 Michel Giacobini (1873-1938) – astronomo francese
 Silvana Giacobini (1942) – giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e opinionista italiana

Politica 
 Giacobini – associazione politica attiva durante la Rivoluzione francese

Zoologia 
 Giacobini – nome comune di un genere di colibrì